Wilkins steht für:
 Wilkins (Familienname), Familienname, zu Namensträgern siehe dort

Wilkins ist der Name folgender 

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Wilkins (Arkansas)
 Wilkins (Iowa)
 Wilkins (Nevada)
 Wilkins (Ohio)
 Wilkins (South Carolina)
 Wilkins (Texas)
 Wilkins Four Corners (Massachusetts)
 Wilkins Run (Ohio)
 Wilkins Township, Pennsylvania

geografischer Objekte:
 Wilkins-Küste, Küste des Palmerlands, Antarktika
 Wilkins Mountains, Gebirge im Ellsworthland, Antarktika
 Wilkins-Nunatak, Nunatak im Marie-Byrd-Land, Antarktika
 Wilkins-Schelfeis, Schelfeis in der Antarktis
 Wilkins-Sund, vom Wilkins-Schelfeis eingenommener Sund in der Antarktis
 Kap Wilkins, Kap der Insel Foldøya, Kempland, Antarktika

astronomischer Objekte:
 Wilkins (Mondkrater), benannt nach Hugh Percy Wilkins

Siehe auch:
 Wilkens
 Wilkin